Nazwisko Bułgakow (ros. Булгаков) nosili:
 Siergiej Bułgakow (1871-1944), rosyjski teolog
 Michaił Bułgakow (przyjęta w Polsce forma nazwiska: Bułhakow), rosyjski pisarz
 Afanasij Bułgakow, ojciec Michaiła, teolog
 Makary, metropolita moskiewski - imię świeckie: Michaił Bułgakow